Mariamne o Mariamme () forma grega del nom jueu Mariam o Miriam
 Mariamne I, esposa d'Herodes el Gran, la primera de les seves dones que va portar aquest nom
 Mariamne II, esposa d'Herodes el Gran, la segona de les seves dones que va portar aquest nom
 Mariamne III, neta d'Herodes el Gran
 Mariamne IV, neta d'Herodes el Gran
 Mariamne V, filla d'Herodes Agripa I